A Karavankák-alagút a következőket jelentheti:
Karavankák-alagút (közúti)
Karavankák-alagút (vasúti)